Ammiopsis daucoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Ammiopsis daucoides ingår i släktet Ammiopsis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
daucoides